Robert Thomas (schrijver) (1927-1989), Franse schrijver en filmregisseur
 Robert Thomas jr. (1956), Amerikaanse jazzmuzikant
 Robert Thomas Moore (1882-1958), Amerikaanse ornitholoog
 Robert Thomas Velline (1943-2016) bekend als Bobby Vee een Amerikaanse zanger en acteur

Zie ook 
Thomas (doorverwijspagina)
Rob Thomas (doorverwijspagina)